Mélo peut faire référence à :

Titres 

Mélo, une pièce de théâtre d'Henri Bernstein, créée en 1929 ;
Mélo, un film de Paul Czinner sorti en 1932, adapté de la pièce ;
Mélo, un film d'Alain Resnais sorti en 1986, également adapté de la pièce.
Mélo, album de Tiakola sorti en 2022.

Divers 
Mélo, une espèce de Pokémon.
Mélo, un mélange de cultures utilisé pour l'alimentation du bétail

Toponyme 

Mélo, une commune du Mali.

Patronyme 

Nina Mélo (?-), une actrice française.

Voir aussi 
 
 
Abréviation
Patronyme français